Alexis Rault, né à Nantes le  est un compositeur de musique de film français.

Biographie 
Alexis Rault étudie la musique classique au conservatoire de Rennes.

Après une classe préparatoire aux écoles de commerce, il fait des études supérieures de commerce à l'ESC Rennes et à Saragosse (Espagne).

En 2008, Dominique Besnehard lui propose de composer la musique originale du film L'amour dans le sang, réalisé par Vincent Monnet d'après l'œuvre autobiographique de Charlotte Valandrey.

En 2009, il compose la musique originale du court-métrage Une journée quotidienne de Elsa Blayau, récompensé par le Prix Amazon du Short Film Corner au Festival de Cannes 2009.

En 2010, il met en musique L'Albatros de Charles Baudelaire pour Sylvie Vartan. La chanson figure sur l'édition collector de l'album Soleil Bleu et est interprétée par Sylvie Vartan lors de l'émission Tout le monde l'appelle Sylvie de François Hanss (France Télévisions).

En 2011, il compose et réalise les bandes originales du film Huvelin, long-métrage libanais de Mounir Maasri et de Le Fils à Jo de Philippe Guillard, pour lequel il reçoit le prix Sacem de la meilleure musique originale au .

En 2013, il est le compositeur des musiques originales des films Max, de Stéphanie Murat, et  Fiston, de Pascal Bourdiaux, avec Kev Adams et Franck Dubosc.

En 2014, il compose et réalise la musique du film Les Souvenirs, réalisé par Jean-Paul Rouve, d'après le roman Les Souvenirs de David Foenkinos, qui sort en salle le . Il compose également la musique du film Orage de Fabrice Camoin, adapté du roman Dix heures et demie du soir en été de Marguerite Duras, qui sort en salle le .

Il est le compositeur de la musique originale de Quand on a 17 ans, le nouveau film de André Téchiné. Le film en compétition pour l'Ours d'or lors du  Festival de Berlin.

En 2016, il compose et réalise la musique de L'invitation de Michaël Cohen, et de "In the French", un documentaire réalisé par Géraldine Maillet sur les coulisses de Roland-Garros. Il est également le compositeur du film Il a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste, en salle le , et de De plus belle de Anne-Gaëlle Daval.

Il compose la musique de Nos années folles, le nouveau film de André Téchiné, présenté en Sélection officielle au Festival de Cannes 2017 (hors compétition). Il retrouve Téchiné sur L'Adieu à la nuit, présenté au Festival de Berlin 2019.

Il compose la musique originale du film d'animation Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Éléa Gobbé-Mévellec. Le film est présenté en Sélection officielle Un Certain Regard du Festival de Cannes 2019 et en compétition au Festival International du film d'animation d'Annecy. Le film remporte le prix du jury au festival de Pauillac et le Valois de diamant (meilleur film) au Festival du Film Francophone d'Angoulême. La musique du film est récompensée du Valois de la musique au Festival du Film Francophone d'Angoulême.

Compositeur

Longs métrages cinéma 
 2010 : Camping 2 de Fabien Onteniente (musiques additionnelles)
 2011 : Le Fils à Jo de Philippe Guillard
 2011 : Rue Huvelin de Mounir Maasri
 2012 : Max de Stéphanie Murat
 2013 : Fiston de Pascal Bourdiaux
 2014 : Les Souvenirs de Jean-Paul Rouve
 2014 : Orage de Fabrice Camoin
 2015 : Comment c'est loin de Orelsan et Christophe Offenstein (musiques additionnelles)
 2016 : Quand on a 17 ans de André Téchiné
 2016 : Il a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste
 2016 : L'invitation de Michaël Cohen
 2017 : De plus belle d'Anne-Gaëlle Daval
 2017 : Nos années folles de André Téchiné
 2018 : Ma fille de Naidra Ayadi
 2018 : Lola et ses frères de Jean-Paul Rouve
 2018 : L'Adieu à la nuit de André Téchiné
 2019 : Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Éléa Gobbé-Mévellec
 2020 : Yuni de Kamila Andini
 2021 : Alors on danse de Michèle Laroque
 2021 : Jumeaux mais pas trop de Olivier Ducray et Wilfried Meance
 2022 : Mighty Afrin de Angelos Stavros Rallin

Séries télévisées 
 2012 : Code Lyoko Évolution de MoonScoop (générique)
 2016 : Yes I Do de Elsa Blayau
 2017 : Paris, etc. de Zabou Breitman
 2019 : Il a déjà tes yeux (mini-série) de Lucien Jean-Baptiste
 2022 : Marion de Jacques Kugler

Documentaires 
2010 : Charlotte Gainsbourg effrontément de Jean-Pierre Lavoignat
 2010 : Tout le monde l'appelle Sylvie de François Hanss
2013 : 1915 de Tom Graffin
 2016 : In the French de Géraldine Maillet
 2017 : Lindy Lou, jurée numéro 2 (Lindy Lou, Juror Number 2) de Florent Vassault
 2017 : Les Bleus, une autre histoire de France de Sonia Dauger et David Dietz
 2017 : Une nuit, le Louvre avec Lambert Wilson de Valérie Amarou et Jean-Pierre Devillers
 2017 : Le K Benzema de Damien Piscarel
 2017 : Un César nommé espoir de Patrick Fabre
2018 : Etoilé.e.s de Charlotte Altschul et Nicolas Boero
 2018 : Cinéma, au féminin Pluri(elles) de Patrick Fabre
 2018 : Omar Sy, c'est ta chance de Éric Hannezo
 2019 : Cesar Première de Patrick Fabre
 2020 : Roger Corman, the pope of pop cinema de Bertrand Tessier
 2021 : Les ados, têtes à clap de Patrick Fabre
 2021 : Robert Le Vigan, la cavale d'un maudit de Bertrand Tessier
 2021 : La Disparition de Jean-Pierre Pozzi
 2022 : Je connais personne de François Dourlen et Hugo Guillochin

Téléfilms 
 2008 : L'Amour dans le sang de Vincent Monnet
 2010 : Tout le monde l'appelle Sylvie de François Hanss

Courts métrages

Distinctions 
 Valois de la musique au Festival du film francophone d'Angoulême pour Les Hirondelles de Kaboul
 Prix de la musique au Bucheon International Animation Festival pour Les Hirondelles de Kaboul
 Laurier de la Télévision pour la musique originale de la série Paris, etc. de Zabou Breitman
 Prix Sacem de la meilleure musique originale au Festival du Film francophone de Stuttgart pour Le Fils à Jo
 Nomination aux Prix de la Création Musicale 2020 pour la musique originale de Les Hirondelles de Kaboul
 Nomination aux Prix UCMF 2020 pour la musique de Les Hirondelles de Kaboul
 Nomination aux Prix de la Création Musicale 2019 pour la musique originale de Lola et ses frères de Jean-Paul Rouve
 Nomination au Prix France Musique Sacem pour la musique originale de Quand on a 17 ans d' André Téchiné

Discographie et collaborations

Liens externes 
 
 
 
 
 Clip de Lights On

Notes et références 

Compositeur français de musique de film
Compositeur français de musique d'animation
Élève du conservatoire à rayonnement régional de Rennes
Naissance à Nantes
Naissance en août 1981
Élève de l'École supérieure de commerce de Rennes